Хоксбери, 
 Хоксбери — город в Канаде
 Хоксбери — район Сиднея (Австралия)
 Хоксбери — река в Австралии